2 miejscowości w Estonii:
 Võlli – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Suure-Jaani.
 Võlli – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Tori.